Иконница

 Иконница — застеклённый шкаф для икон

 Иконница — прежнее (до 1966 г.) название деревни Ольховая в Шартановском сельском поселении Чухломского района Костромской области России.